Анастасія Павлюченкова була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі в Дубаї.

Тімеа Бабош виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Александру Каданцу з рахунком 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Qualiyfing

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Monterrey Open, одиночний розряд
2012